Bøgebjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bøgebjerg (Borre Sogn) – en bebyggelse i Borre Sogn
 Bøgebjerg (Helgenæs Sogn) – et areal i Helgenæs Sogn
 Bøgebjerg (Herfølge Sogn) – en bebyggelse i Herfølge Sogn
 Bøgebjerg (Holsted Sogn) – et areal i Holsted Sogn
 Bøgebjerg (Landet Sogn) – en bebyggelse i Landet Sogn
 Bøgebjerg (Magleby Stevns Sogn) – en bebyggelse i Magleby Stevns Sogn
 Bøgebjerg (Oksbøl Sogn) – et areal i Oksbøl Sogn
 Bøgebjerg (Reerslev Sogn) – en bebyggelse i Reerslev Sogn
 Bøgebjerg (Refsvindinge Sogn) – en bebyggelse i Refsvindinge Sogn
 Bøgebjerg (Verninge Sogn) – en bebyggelse i Verninge Sogn
 Bøgebjerg (Viby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Viby Sogn
 Bøgebjerg (Vor Frue Sogn) – en bebyggelse i Vor Frue Sogn
 Bøgebjerg (Værslev Sogn) – en bebyggelse i Værslev Sogn
 Bøgebjerg (Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Ørslev Sogn
 Bøgebjerg (Nyborg Kommune) – bebyggelse i Ellinge Sogn og Skellerup Sogn i Nyborg Kommune